Le Championnat d'Europe de korfbal des moins de 21 ans est une compétition réunissant les meilleurs nations européennes sous l'égide de la Fédération internationale de korfbal (IKF). Les Pays-Bas dominent le palmarès avec onze titres en seize éditions.

Palmarès

Meilleur scoreur

Bilan

Notes et références 

 Résultats

Korfbal moins de 21 ans
Europe moins de 21 ans
Compétition fondée en 1973